Thomas Howes ist der Name folgender Personen:

* Thomas Howes (Geisel) (* 1953), US-amerikanischer Techniker und Geisel der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens
 Thomas Howes (Schauspieler) (* 1986), britischer Schauspieler und Musiker
 Thomas George Bond Howes (1853–1905), britischer Malakologe